Pyronia infraunicolora är en fjärilsart som beskrevs av Barend J. Lempke 1934. Pyronia infraunicolora ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
infraunicolora